Molekulska formula -{C23H30O3}- se može odnositi na:

 Etretinat
 Melengestrol